Negro kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Negro (kulle), 
 Negro (ö), 
 Negro (udde), 
 Negro (bergstopp),

Se även
 Rio Negro (olika betydelser) – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar